Mörderin  steht für

 eine Person weiblichen Geschlechts, die einen Mord verübt hat 
 Die Mörderin (1903), Erzählung des griechischen Schriftstellers Alexandros Papadiamantis
 Die Mörderin (Film), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1999
 Eine Mörderin, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1993

Siehe auch: